Il campionato sudamericano di pallavolo femminile Under-18 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CSV, per squadre nazionali sudamericane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 18 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni